Ligeti István (1840–1906) színész
 Ligeti István (1895–?) üvegfestő